

Ваялусінг — місто, штат Пенсільванія
 Ваялусінг — місто, штат Вісконсин
 Ваялусінг Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія